Castelão puede hacer referencia a:

Estadio Governador João Castelo, estadio de fútbol en São Luís, Maranhão, Brasil.
Estadio Plácido Aderaldo Castelo, estadio de fútbol en Fortaleza, Ceará, Brasil.
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, político, escritor, pintor y médico gallego.